Египетская Премьер-лига 2019/2020 годов () — 61-й сезон чемпионата Египта по футболу. Он начался 21 сентября 2019 года и закончился в мае 2020 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Петроджет», «Эль Дахлея» и «Ногум». Их заменили «Асуан», «Танта» и «Маср», победители соответственно групп A, B и C во Втором дивизионе 2018/19.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Страница лиги на egyptianfootball.net
 Чемпионат Египта на soccerway

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Спорт в Египте в 2019 году
2020 год в Египте